A katari nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság második versenye. A versenyt Losailben rendezték április 8-án.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Források 

 

Katar
Motogp